Гана се први пут појавила на Олимпијским играма 1952. године под именом Златна обала. Од тада само три пута није учествовала на играма 1956, 1976 и 1980. године.

Представници Гане закључно са Олимпијским играма одржаним 2008. године у Пекингу су освојили укупно 4 олимпијске медаље, али ни једну златну.

На Зимским олимпијским играма Гана је дебитовала 2010 у Ванкуверу.

Национални олимпијски комитет Гане (-{Ghana Olympic Committee}-) је основан 1952. и признат од стране МОКа исте године.

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста и освојених медаља Гане по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2012.

Разлика у горње две табеле од 59 учесника (49 мушкарацq и 10 жена) настала је у овој табели јер је сваки спортиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних дисциплина и спортова на истим играма рачунат само једном.

Освајачи медаља на ЛОИ

Учешће и освојене медаље на ЗОИ

Преглед учешћа спортиста и освојених медаља Гане по спортовима на ЗОИ 
Стање после ЗОИ 2010.

Укупно медаље на ОИ 
После ЛОИ 2012.

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Самјуел Куфур, 15 година и 325 дана Барселона 1992. фудбал
 Најстарији учесник: Јозеф Вилсон, 38 година и 316 дана Мексико сити 1968. фудбал
 Највише учешћа: 4 учешћа 3 такмичара Francis DoDoo (1984, 1988, 1992, 1996), Abdul Aziz Zakari (1996, 2000, 2004, 2008) и Вида Аним (2000, 2004, 2008. 2012)
 Највише медаља: 3 такмичара по једну медаљу и 1. екипна (20 фудбалера) фудбал
 Прва медаља: Ike Quartey, бокс 1960.
 Прво злато:
 Најбољи пласман на ЛОИ: =32. 1960.
 Најбољи пласман на ЗОИ: -

Спољашње везе 
 
 
 Резилтарти Гане на ОИ

Гана на олимпијским играма